Moha (België)
 graafschap Moha
Moha (Hongarije)
Medal of Honor: Airborne